Кинг-Джордж (, ) может означать:

Топоним 
США
 Кинг-Джордж — округ в Виргинии (США).
  — адм. центр одноимённого округа.

Прочие страны и территории
 Кинг-Джордж — остров в Антарктике (Южные Шетландские острова).
 Кинг-Джордж — острова в Океании (Французская Полинезия).
  — остров Тасмании (Австралия).
  — район города Саскатун (Саскачеван, Канада).

Прочее 
 Кинг, Джордж — несколько людей с таким именем и фамилией.

См. также 
 Кинг
 Джордж